Indicativo hace referencia a varios artículos:

Lengua y gramática
 Discurso indicativo, un tipo de discurso asertórico;
 Modo indicativo, es un modo gramatical:
 Modo indicativo (gramática), descripción teórica interlingüística del modo indicativo,
 Modo indicativo en español, descripción de los tiempos de indicativo en español;

Además
 Modo de audición indicativo, uno de los tres modos de audición establecidos por Denis Smalley para describir el proceso de la percepción sonora;
 Indicativo (aerolínea), es normalmente mencionado durante la transmisión por radio en la aviación como prefijo del número de vuelo;
 Indicativo (radioafición) o identificador de un radioaficionado;
 Planificación indicativa, es una forma de planificación económica aplicada por un Estado en un esfuerzo por resolver los problemas ocasionados por la falta de información perfecta en la economía y así aumentar el rendimiento económico;
 Prefijo telefónico.